Sonia Robertson peut faire référence à :
 Sonia Robertson (1947-), joueuse de basket-ball et de hockey sur glace zimbabwéenne ;
 Sonia Robertson (1967-), artiste et commissaire innue du Québec.